Thorkild ist ein in Skandinavien (insbesondere in Dänemark) vergebener männlicher Vorname. Er setzt sich aus den beiden altnordischen Worten Þórr (dt.: „Thor“) und kætill (dt.: „Kessel“, auch „Helm“) zusammen. Varianten von Thorkild sind Torkild, Thorkil, Torkil, Thorkel sowie als Diminutiv auch Toke.

Namensträger 

 Thorkild
 Thorkild Bjørnvig (1918–2004), dänischer Schriftsteller
 Thorkild Demuth (1927–2017), dänischer Schauspieler und Regisseur
 Thorkild Fjeldsted (1740–1796), isländischer Richter
 Thorkild Grosbøll (1948–2020), dänischer Pfarrer
 Thorkild Hansen (1927–1989), dänischer Schriftsteller
 Thorkild Jacobsen (1904–1993), dänischer Sumerologe
 Thorkild Simonsen (1926–2022), dänischer Politiker
 Thorkild Thyrring (* 1946), dänischer Autorennfahrer

Zwischenname
 Niels Thorkild Rovsing (1862–1927), dänischer Chirurg
 Svenn Thorkild Stray (1922–2012), norwegischer Politiker

 Torkil
 Torkil Nielsen (* 1964), färöischer Fußballspieler, -schiedsrichter und Schachspieler

 Thorkil
 Thorkil Kristensen (1899–1989), dänischer Politiker

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Dänischer Personenname
Norwegischer Personenname
kild